Die Nervensäge ist:
 Die Nervensäge (Film) (The Gazebo), US-amerikanischer Spielfilm von George Marshall (1959)
 Cable Guy – Die Nervensäge (Cable Guy), US-amerikanischer Spielfilm von Ben Stiller (1996)
 ursprünglicher Titel der deutschen Fernsehserie Didi – Der Untermieter (1985–1986)
 der deutsche Titel des Theaterstücks L'Emmerdeur von Francis Veber, einer Neufassung seines Stückes Le Contract, das durch die Verfilmung (deutscher Titel: Die Filzlaus) bekannt wurde

Siehe auch:
 Kid Power – Die Nervensägen! (Demandez la permission aux enfants), französischer Spielfilm von Eric Civanyan (2007)
 Eine Nervensäge (High Strung), US-amerikanischer Spielfilm von Roger Nygard (1992)